|-
| 135901 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135902 - || || 2 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135903 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135904 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135905 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135906 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135907 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135908 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135909 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135910 - || || 2 d'octubre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 135911 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135912 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135913 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135914 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135915 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135916 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135917 - || || 4 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135918 - || || 5 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135919 - || || 5 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135920 - || || 5 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135921 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135922 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135923 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135924 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135925 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135926 - || || 14 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135927 - || || 14 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135928 - || || 14 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135929 - || || 14 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135930 - || || 4 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135931 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135932 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135933 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135934 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135935 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135936 - || || 11 d'octubre, 2002 || Essen || Essen
|-
| 135937 - || || 1 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135938 - || || 5 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135939 - || || 5 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135940 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135941 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135942 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135943 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135944 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135945 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135946 - || || 6 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135947 - || || 6 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135948 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135949 - || || 5 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135950 - || || 8 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135951 - || || 8 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135952 - || || 8 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135953 - || || 8 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135954 - || || 6 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135955 - || || 6 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135956 - || || 7 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135957 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135958 - || || 7 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135959 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135960 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135961 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135962 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135963 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135964 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135965 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135966 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135967 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135968 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135969 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135970 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135971 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135972 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135973 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135974 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135975 - || || 11 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135976 - || || 13 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135977 - || || 12 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135978 - || || 4 d'octubre, 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 135979 - || || 10 d'octubre, 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 135980 - || || 10 d'octubre, 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 135981 - || || 29 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135982 - || || 28 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135983 - || || 28 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135984 - || || 30 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135985 - || || 30 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135986 - || || 30 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135987 - || || 30 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135988 - || || 30 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135989 - || || 30 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135990 - || || 30 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135991 - || || 31 d'octubre, 2002 || Jornada || D. S. Dixon
|-
| 135992 - || || 31 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135993 - || || 1 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135994 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135995 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135996 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135997 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135998 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135999 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136000 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
5